Potter House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Potter House (Florida), ID-Nr. 86001258
 Potter House (Illinois), ID-Nr. 89000364

Siehe auch:
 Potter-Williams House
 Porter House